Thorleif Schjelderup ist der Name folgender Personen:

* Thorleif Schjelderup (Kaufmann) (1822–1883), norwegischer Kaufmann 
 Thorleif Schjelderup (Skispringer) (1920–2006), norwegischer Skispringer und Autor
 Thorleif Schjelderup-Ebbe (1894–1976), norwegischer Zoologe
 Thorleif Frederik Schjelderup (1859–nach 1915), norwegischer Jurist und Unternehmer 
 Thorleif Schønberg Schjelderup (1749–1807), norwegischer Kapitän